Myioparus é um género de ave da família Muscicapidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Myioparus griseigularis
 Myioparus plumbeus

Muscicapidae
Géneros de aves